Heiduschka ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heiduschka (1875–1957), deutscher Lebensmittelchemiker und Professor an der Technischen Hochschule Dresden
 Veit Heiduschka (* 1938), österreichischer Filmproduzent sowie Gründer und Leiter der Wega Film